Larsson är ett mycket vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Larsson 124011
 Larson 583
 Larzon 88
 Larzson 4 
Tillsammans blir detta 124 686 personer, vilket ger namnet plats nummer 6 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Lars son.

Personer med efternamnet Larsson

A
Adam Larsson (född 1992), ishockeyspelare
Aina Larsson (1935–2022), konstnär
Albert Larsson, flera personer
Albert Larsson (konstnär) (1869–1952)
Albert Larsson (politiker) (1888–1975)
Albin Larsson (1867–1933), uppfinnare och ingenjör
Alexander Larsson (född 1985), ishockeyspelare
 Alf. Larson (1852–1924), kemiingenjör, disponent och skribent
Algot Larsson (1893–1980), skådespelare
Allan Larsson, (född 1938), journalist, fackföreningsman, politiker, finansminister, socialdemokrat
Amanda Elsa Larsson (född 1988), sångerska, låtskrivare och regissör
Anders Larsson, flera personer
Anders Larsson (brottare) (1892–1945)
Anders Larsson (död 1613), militär 
Anders Larsson (författare) (1952–2021), författare och skådespelare
Anders Larsson (köpman) (1500-talet), verksam i Stockholm
Anders Larsson (längdåkare) (född 1961)
Anders Larsson (operasångare) (född 1969), baryton
Anders Larsson (orgelbyggare) (1791–1865), orgelbyggare, byggmästare och mjölnare
Anders Larsson (roddare) (född 1958)
Anders Larsson (skådespelare) (1899–1972), skådespelare och målare
Anders Larsson i Bränninge (1822–1909), godsägare, kronofjärdingsman och politiker
Anders Larsson i Flicksäter (1839–1910), lantbrukare och politiker
Anders Larsson i Lund (1839–1888), hemmansägare och politiker
Anders Larsson vid Kvallan (1837–1879), hemmansägare och mördare
Anders Larsson (död 1586), även kallad Anders målare, svensk målare och arkitekt
Anders Larzon, tränare inom segling
André Larsson (född 1992), längdskidåkare
Andreas Larsson (född 1974), handbollsspelare
Andreas Larsson (sommelier), (född 1972), sommelier och vinskribent
Anki Larsson (1954–2021), skådespelare
Ann Larsson (född 1955), friidrottare
Ann-Christin Larzon (född 1943), konstnär och författare
Anna Larsson, flera personer
Anna Larsson (sångtextförfattare) (1887–1969), verksam inom Frälsningsarmén
Anna Larsson (operasångare) (född 1966), konsert- och operasångerska, alt
Anna Larsson (friidrottare) (1922–2003), medeldistanslöpare
 Anna Karolina Larsson (född 1974), deckarförfattare och polis
 Anna-Kerstin Larsson (född 1936), klinikföreståndare och politiker, folkpartist
Anna Laestadius Larsson (född 1966), journalist och författare
Anna-Lotta Larsson (född 1954), sångerska och skådespelare
Annika Larsson (född 1972), samtidskonstnär, arbetar med video
Arne Larsson (1915–2001), världens första pacemakerpatient 
Arne Larzon (1914–2000), konstnär
 Arne Larsson (friidrottare) (1912–1994), medeldistanslöpare
Asta Larsson (1931–2016), friidrottare, längdhopp
 August Larson (1870–1957), missionär, handelsman, diplomat, "hertig Larson av Mongoliet"
 August Larson (politiker) (1833–1913), lantbrukare och politiker
August Larsson (1856–1928), lantbrukare och politiker
Axel Larsson, flera personer
Axel Larsson (grosshandlare) (1854–1894), grosshandlare och politiker
Axel Larsson (formgivare) (1898–1975), möbelformgivare
Axel Larsson (författare) (1899–1954)

B
Babben Larsson (född 1956), sångerska, skådespelare och komiker
Barbro Larsson (född 1931), skådespelare och regissör
Bengt Larsson (död 1440), biskop i Linköping
Bengt Larsson (arkitekt) (1932–2017), arkitekt
 Berit Larsson (född 1945)), höjdhoppare
Bernhard Larsson (1879–1947), sportskytt
Bertil Larsson (1907–1997), militär
Bergljot Larsson (1883–1968), sjuksköterska
Bill Larsson (1977–2008), poet och litteraturkritiker
Birger Larsson, flera personer
 Birger Larsson (arkitekt) (1915–2010)
Birger Larsson (musiker) (1905–1973), gitarrist
Birger Larsson (ingenjör) (född 1919), konfektionsingenjör
Birgitta Larsson, flera personer
 Birgitta Larsson (historiker) (född 1939)
Birgitta Larsson (orienterare) (född 1941)
Björn Larsson, flera personer
Björn Larsson Ask född 1940), fotograf
Björn Larsson (född 1953), författare, språkvetare och professor
Björn Larsson (tonsättare) (född 1958)
Björn Larsson (spelentreprenör) (född 1975)
Bo Larsson, flera personer
 Bo Larsson (arkitekt) (1923–2004)
Bo Larsson (fotbollsspelare) (född 1944)
 Bo Larsson (företagare) (född 1945), företagare och finansman
Bo Larsson (konstnär) (född 1945)
Bo Anders Larsson (född 1946), ljudtekniker och musikproducent
Bosse Larsson (1934–2015), programledare
Boel Larsson (född 1956), regissör och dramatiker
Breeja Larson (född 1992), amerikansk simmare
Brie Larson (född 1989), amerikansk skådespelare och musiker
Britta Larsson (född 1920), skådespelare
 Bror Larsson (1924–2009)), officer i armén och i flygvapnet
Börje Larsson (1910–1982), regissör, manusförfattare och sångtextförfattare
 Börje Larsson (strålningsbiolog) (1931–1998), forskare och professor

C
 Camilla Larsson (född 1971), skådespelare
 Carl Larsson, flera personer
 Carl Larsson (1853–1919), konstnär 
 Carl Larson (1871–1937), riksdagsman, Lantmanna- och borgarepartiet 
 Carl Larsson (fotograf) (1866–1947), fotograf i Gävle 
 Carl Larsson (Honey Is Cool), keyboardist, medlem i Honey Is Cool
 Carl Larsson i Apelnäs (1810–1888), politiker 
 Carl Larsson i By (1877–1948), författare 
 Carl Anders Larsson (1819–1884), Larsson i Maspelösa, politiker 
 Carl Gustaf Larson (1841–1912), bergsman och uppfinnare
 Carl-Magnus Larsson (född 1951), strålskyddsfysiker och generaldirektör
 Carl-Marcus Larsson (1918–1987)), målare
 Carl-Otto Larsson(1920–2013)), officer i flygvapnet
 Carl Rune Larsson (1923–1989), dirigent och pianist
 Carl-Uno Larsson (född 1944), barnskådespelare
 Caroline Larsson (född 1986), sångerska och låtskrivare
 Catharina Larsson (född 1961), medicinsk genetiker, professor
 Cecil Larsson (1908–?), svenskamerikansk målare
 Cecilia Larsson Kostenius  (född 1977), författare, litteraturvetare och förskollärare
 Charles Larsson (1917–1990), ishockeyspelare
 Charles Larsson (konstnär) (1887–1950), konstnär och tecknare
 Charlotta Larsson (född 1957), skådespelare och teaterregissör
 Charlotta Larsson (född 1966) operasångerska sopran
Chatarina Larsson (född 1947), skådespelare 
 Christer Larsson (född 1952)), arkitekt
 Christian Larson, regissör och filmklippare 
 Christian Larsson(1897–1949), målare
Christine Larson-Mason (född 1956), amerikansk landhockeyspelare
Conny Larsson (född 1948), författare och skådespelare, meditationslärare
 Curt Larsson (ishockeymålvakt) (född 1944)

D
 Dag Larsson, idrottsledare, tidigare i H71
 Dag Larsson (politiker) (född 1960), landstingsråd, socialdemokrat
 Dan Larsson, flera personer
 Dan Larsson (simmare) (född 1958) 
 Dan Larsson (författare) (född 1939), barn- och ungdomsboksförfattare
 Funky Dan Larsson (född 1981), musiker
 Daniel Larsson, flera personer
 Daniel Larsson Wallerius (1630–1689), biskop
 Daniel Larsson (skådespelare) (född 1975), skådespelare
 Daniel Larsson (dartspelare) (född 1981), dartspelare
 Daniel Larsson (musiker) (född 1982), musiker
 Daniel Larsson (ishockeymålvakt) (född 1986), ishockeymålvakt
 Daniel Larsson (fotbollsspelare) (född 1987), fotbollsspelare
 David Larsson (1898–1976), konstnär
 David Larsson i Sätila (1875–1959), lantbrukare och politiker, högerman
 David Christian Larsson (1943–1996), konstnär

E
 Eddie Larsson (född 1991), ishockeyspelare
 Edvin Larsson (1925–2009), teolog, professor i exegetik
 Edvin Larsson (konstnär) (1885–1941), målare, tecknare och skulptör
 Edward Larson (1867–1953), lantbrukare och politiker, folkpartist
 Egon Larsson (1914–1989), skådespelare, operettsångare, dansare, koreograf, regissör
Einar Larsson, flera personer
Einar Larsson (politiker) (1925–2018), landshövding, centerpartist 
Einar Larsson (sångare) (1897–1983), operasångare 
 Eleni Larsson (född 1993), släggkastare
 Elof Larsson (1917–1981), tidningsman och kommunalpolitiker i Söderhamn, socialdemokrat
 Emelie Larsson (född 1987), skidskytt
 Emelie Larsson (konstnär)  (född 1985), konstnär och fotograf
 Emil Larsson , flera personer
Emil Larsson (ishockeyspelare född 1988)
Emil Larsson (ishockeyspelare född 1993)
Emil Larsson (regissör) (född 1979), regissör och producent 
 Emilia Larsson (född 1998), fotbollsspelare
Emma Larsson (född 1998), gymnast
Emrik Larsson (född 1965), sångare och tonsättare
Erik Larsson, flera personer
 Eric Larsson (1838–1905), bruksägare och politiker
 Erik Larsson (arkitekt, 1928–2011)
 Erik Larsson (centerpartist) (1918–2005), lantbrukare och politiker, centerpartist, Örebro län
 Erik Larsson (dragkampare) (1888–1934)
 Eric Larsson (fotbollsspelare) (född 1991)
 Erik Larsson (ingenjör) (1889–1959), maskiningenjör och kommunalpolitiker
 Erik Larsson (ishockeyspelare) (1905–1970)
 Erik Larsson (mångkampare) (född 1980)
 Erik Larsson (socialdemokrat) (1898–1988), politiker
 Erik Larsson i Norderön (1910–1969), lantbrukare och politiker, centerpartist, Jämtlands län
 Erik Larson, medlem i den amerikanska stoner-gruppen Alabama Thunderpussy
 Erik "Kiruna-Lasse" Larsson (1912–1982), längdskidåkare 
 Erik Larsson Sparre (1550–1600) kansler och riksråd
 Ernst Larson (1885–1941), bergsingenjör 
 Ernst Larsson (1911–1998), målare och yrkesmålare
 Ewa Larsson, flera personer
 Ewa Larsson (modeskapare) (född 1951)
 Ewa Larsson (politiker) (född 1952), miljöpartist

F
Flora Larsson (1904–2000), engelsk-svensk kommendör i Frälsningsarmén
Folke K. Larsson (född 1949), forskare och skribent
Frans Larsson (1894–1957), konstnär
Fredrik Larsson, flera personer
Fredrik Larsson (basist) (född 1974)
Fredrik Larsson (handbollsspelare) (1984–2020)
Fredrik Larsson (racerförare) (född 1976)
Fredrik Larsson (politiker) (född 1971), landstingspolitiker i Värmlands län, moderat
Frej Larsson (född 1983), musiker och rappare
Funky Dan Larsson (född 1981), musiker

G
 Gary Larson (född 1950), amerikansk skämttecknare
 Gerhard Larsson, flera personer
 Gerhard Larsson (1887–1974), nålare
 Gerhard Larsson (1910–1990), målare
 Gerhard Larsson (lantmätare) (1920–2012), professor i fastighetsteknik
 Gerhard Larsson (ämbetsman) (född 1945), företagsledare och ämbetsman
Gertrud Larsson (född 1972), dramatiker och satiriker
 Glen A. Larson (född 1937), amerikansk manusförfattare och TV-producent
Gottfrid Larsson (1875–1947), skulptör
 Greger Larson (född 1957), affärsman
Greger Larsson (1580-talet–1654), historieskrivare, känd som Gregorius Borastus
Gudmunds Nils Larsson (1892–1949), säckpipespelare
Gunilla Larsson (född 1945), skådespelare
Gunnar Larsson, flera personer
 Gunnar Larson (1925–2020), målare och grafiker
 Gunnar Larsson (1901–1982), målare
 Gunnar Larsson (1908–1982), målare, tecknare och reklamkonstnär
 Gunnar Larsson (akademisekreterare) (1926–2014), musikadministratör
 Gunnar Larsson (idrottsledare) (1940–2020)
 Gunnar Larsson (längdskidåkare född 1921) (1921–2012), längdskidåkare
 Gunnar Larsson (längdskidåkare född 1944) (född 1944), längdskidåkare, "Hulån"
 Gunnar Larsson (moderat politiker) (1968–2012), politiker och journalist
 Gunnar Larsson (politiker) (1908–1996), lantbrukare och politiker, bondeförbundare
 Gunnar Larsson (simmare) (född 1951)
 Gunnar Larsson (ämbetsman) (född 1955), jurist, generaldirektör
 Gunny Larsson (1917–2004), statshortonom, fukt- och bärodlare
Gustaf Larsson, flera personer
 Gustav Larsson (född 1980), tävlingscyklist
 Gustaf Larsson (1813–1877), hemmansägare och politiker
 Gustaf Larson (arkitekt) (1884–1962), arkitekt
 Gustaf Larson (direktör) (1887–1968), teknisk direktör Volvo AB 
 Gustaf Larsson (författare) (1893–1985), gotlandsskildrare
 Gustaf Larsson (politiker) (1896–1965), socialdemokrat
 Gustaf Larson (slöjdlärare) (1861–1919), slöjdlärare
 Gustaf Larsson (tandläkare) (1830–1915), tandläkare, konstsamlare
Göran Larsson, flera personer
 Jöran Larsson Sparre (1530–1586), furstligt råd
 Göran Larsson (historiker) (född 1955)
 Göran Larsson (psykoterapeut) (född 1953), präst, psykoterapeut, författare och föreläsare
Göran Larsson (religionshistoriker) (född 1970), professor
Göran Larsson (simmare) (1932–1989)
Göran Larsson (sångtextförfattare) (1944–2012), frälsningsofficer
Göran Larsson (teolog) (född 1949)

H
Hans Larsson, flera personer
Hans Larsson (chefredaktör) (född 1950), vid Dagens Arbete
Hans Larsson (filosof) (1862–1944), professor
Hans Larsson (konstnär) (1910–1973)
Hans Larsson (industriman) (född 1942), styrelseordförande i Handelsbanken 
Hans Larsson (musikproducent) (född 1946)
Hans Larsson (politiker)
Hans Larsson i Flästa (1828–1884), politiker
Hans Albin Larsson (född 1951), professor i historia och utbildningsvetenskap
Hans Emil Larsson (1855–1922), museiman och skriftställare
Hans Osvald Larsson (1915–1973), målare
Harald Larsson (1913–1966), skogsinspektör och politiker, centerpartist
Helge Larsson (1916–1971), kanotist
Helmer Larsson (1909–1991), fiolspelman
Henrik Larsson, flera personer
Henrik Larsson (född 1971), fotbollsspelare och tränare
Henrik Larsson (bandyspelare) (född 1987)
Henrik Larsson (biljardspelare) (född 1971)
 Henrik Larsson (friidrottare) (född 199), kortdistanslöpare
Henrik Larsson (författare) (född 1978)
Henrik Larsson (handbollsspelare), målvakt
 Henrik Larsson (ishockeyspelare) (född 1994)
Henrik Larsson (skådespelare) (född 1977), skådespelare och manusförfattare
Herbert Larsson (1909–1990), redaktör och politiker, socialdemokrat
Herner Larsson (1902–2009), köpman, vid sin död Sveriges äldste man
 Hildur Larsson Sammallahti (1882–1952), svensk-finländsk fotograf
Hillevi Larsson (född 1974), politiker, socialdemokrat
Hugo Larsson (1906–1986), ingenjör och ämbetsman
Hugo Larsson (1859–1941), författare, journalist och lärare
Håkan Larsson, flera personer
Håkan Larsson (politiker) (född 1950), centerpartist
 Håkan Larsson (läkare), upptäckte en nybildad ö utanför Tonga.
 Håkan Larsson (basketspelare) (född 1974)
 Håkan Larsson (vinskribent) (född 1953)

I
 Inga Larsson (1927–2005), målare och grafiker
 Inga Lena Larsson (1907–1987), författare
 Ingela Larsson (född 1963), textilkonstnär
 Inger Larsson (1937–2013), kommunikationsvetare
 Ingrid Larsson  (1898–1977), skulptör
 Ivar Larson (1880–1956), bergsingenjör

J
Jacob Larsson (1851–1940), advokat och politiker, liberal, senare socialdemokrat
 Jacob Larsson (ishockeyspelare) (född 1997)
 Jacob Une Larsson (född 1994), fotbollsspelare
 Jake Larsson (född 1999), fotbollsspelare
Jan Larsson, flera personer
 Jan Larsson (folkpartist) (född 1937), politiker i Tyresö kommun
 Jan Larsson (ishockeyspelare) (född 1965)
 Jan Larsson (politiker) (född 1967), politiker, socialdemokrat
 Jan Eric Larsson, professor i datateknik
 Jan-Olof Larsson (född 1951), politiker, socialdemokrat
 Janerik Larsson (född 1944), journalist, ledarskribent
 Janåke Larson (1940–2022), kyrkomusiker och dirigent
 Jenny Larsson(född 1973), språkhistoriker, professor i baltiska språk
 Jesper Larsson (född 1969), teaterproducent och teaterchef
 Jesper Larsson (författare) (född 1970)
 Jesper Larsson (handbollsspelare) (född 1973)
 Jessica Larsson (aktiv 1993–2000), friidrottare, längdhoppare
 Joakim Larsson, flera personer
 Joakim Larsson (född 1963), rocksångare och låtskrivare, känd som Joey Tempest
 Joakim Larsson (handbollsspelare) (född 1984)
Joakim Larsson (politiker) (född 1972), borgarråd i Stockholm, moderat
 Joel Larsson (1895–1970), ingenjör och företagsledare
Johan Larsson, flera personer
Johan Larsson (fotbollsspelare) (född 1990)
Johan Larsson (Idol), deltagare i Idol 2006
Johan Larsson (ishockeyspelare född 1986), från Lindesberg, spelare i Färjestads BK
Johan Larsson (ishockeyspelare född 1992), från Gotland, spelare i Brynäs IF
Johan Larsson (musiker), kompositör
Johan Larsson, hårdrockmusiker
Johan Larsson i Presstorp (1853–1923), lantbrukare och politiker, liberal
Johan Larsson i Göteborg (1857–1909), yrkesinspektör och politiker, liberal
Johan Larsson i Gallstad (1862–1913), hemmansägare och politiker
Johan Larsson i Jonsjö (1875–1947), lantbrukare och politiker
Johan Larsson i Örbyhus (1877–1947), fabrikör och politiker, folkpartist
Johan Eric Larsson (1843–1912), industriman
Johanna Larsson (född 1988), tennisspelare
 Johanna Larsson (simmare) (född 1972)
 Johannes Larsson, flera personer
 Johannes Larsson (handbollsspelare) (född 1991)
John Larsson (1938–2022), general i Frälsningsarmén
John Larsson (friidrottare) (1893–?), kortdistanslöpare
 John B. Larson (född 1948), amerikansk politiker, kongressrepresentant, demokrat från Connecticut
 Jonas Larsson, flera personer
 Jonas Larsson (konstnär) (1916–1996), målare och maratonlöpare
 Jonas Larsson (militär) (född 1969), svensk militär
 Jonas Larsson (skådespelare) (född 1973), skådespelare och regissör
 Jonas Larsson i Nordmarkshyttan (1830–1894), bergsbruksidkare och politiker
 Jonathan Larson (1960–1996), amerikansk kompositör
Jordan Larsson (född 1997), fotbollsspelare
 Josef Larsson (1893–1987), svensk-norsk fackföreningsledare och politiker i Arbeiderpartiet
 Josefine Hellroth Larsson (född 1986), scout- och nykterhetsledare
 Jud Larson (1923–1966), amerikansk racerförare
Julie Larson-Green (född 1962), amerikansk avdelningsledare vid Microsoft

K
Kaj Larsson (född 1938), politiker, socialdemokrat
Kaj Larsson (discgolfspelare) (född 1996)
Kalle Larsson (född 1969), politiker, vänsterpartist
Karin Larsson (1859–1928), konstnär
 Karin Larsson (simmare) (1941–2019)
Karl Larsson, flera personer
Karl Larsson (frälsningssoldat) (1868–1952), kommendör i Frälsningsarmén
Karl Larsson (konstnär) (1893–1967), svensk-amerikansk illustratör och skulptör
Karl Larsson (musiker) (född 1979)
Karl Larsson (politiker) (1854–1933), hemmansägare och politiker
Karl-Erik Larsson (född 1923), fysiker
Karl Gustaf Larson (senare Kaarlo Kyösti, 1873–1948), finländsk författare känd under pseudonymen Larin-Kyösti
 Karl-Henrik Larsson (född 1948), mykolog, professor
 Karl Hugo Larsson (1898–1988), civilingenjör, skeppsbyggare
Kent Larsson (född 1963), friidrottare, kulstötare
Kent Larsson (konstnär) (född 1959)
Kjell Larsson (1943–2002), politiker, miljöminister, socialdemokrat
 Kjell Larsson (riksrevisor) (född 1946)
Knut Larsson (1857–1919), bruksägare, major och politiker
Knut Larsson (serieskapare) (född 1972)
Krister Larsson Lagersvärd (född 1934), militär
Kristina Larsson (aktiv 1894), klok gumma, naturläkare
Kristina Larsson (simmare) (född 1944), simmare
Kåre Larsson (1937–2018), livsmedelsteknolog och professor

L
Lage Larsson (född 1946), meteorolog
Lalle Larsson (född 1974), pianist och kompositör
Lance Larson (född 1940), amerikansk simmare
Lars Larsson, flera personer
 Lars Larsson (allmogemålare) (1784–1840)
Lars Larsson (arkeolog) (född 1947), professor, 
Lars Larsson (chefredaktör och paddlare) (född 1975)
 Lars Larsson (fotograf) (1858–1932), hovfotograf
Lars Larsson (friidrottare) (1911–1993), hinderlöpare
Lars Larsson (teaterchef), teaterchef Teater Västmanland och Malmö Stadsteater
Lars Larsson i Bredsjö (1842–1922), bruksdisponent och politiker, konservativ
Lars Larsson i Lotorp  (1921–1971), typograf och politiker, socialdemokrat 
Lars Larsson Molin (1785–1845), Lasse-Maja, legendarisk stortjuv 
Lars-Erik Larsson (1908–1986), tonsättare
Lars-Erik Larsson (professor) (född 1924), neurofysiolog
 Lars-Erik Larsson (roddare) (född 1937)
Lars G Larsson, (född 1940), reaktorfysiker och expert på kärnkraftsäkerhet
Lars-Gunnar Larsson (född 1947), professor i finsk-ugriska språk
Lars-Gunnar Larsson (läkare) (1919–2009), radioterapeut, universitetsrektor
Lars Gustaf Larsson (1854–1920), lantbrukare och politiker, liberal
Lars Johan Larsson (1833–1890),hemmansägare och politiker
Lars Magnus Larsson (född 1951), skådespelare, regissör och musiker
Lars Mejern Larsson (född 1965), politiker, socialdemokrat
Lars-Olof Larsson, flera personer
Lars-Olof Larsson (historiker) (1934–2020), professors namn
Lars-Olof Larsson (konstvetare) (född 1938), professor 
Lars-Olof Larsson (spelman) (1873–1961), fiolspelman
Lars Petter Larsson (1840–1920), lantbrukare och politiker
Lars-Åke Larsson (född 1955), kristen sångare och låtskrivare
Lasse Larsson (född 1962), fotbollsspelare 
Leif Larsson, flera personer
Leif Larsson (fotbollsspelare) (född 1921)
 Leif Larsson (kartingförare) (1944–2006)
 Leif Larsson (professor) (född 1945), metallurg och högskolerektor
 Leif Larsson (skytt) (1928–2002), sportskytt
 Leif Å. Larsson (född 1953), konstnär och folkhögskolelärare 
 Lejsme Per Larsson(1822–1907), fiolspelman
Lena Larsson, flera personer
Lena Larsson (1919–2000), inredningsarkitekt
Lena Larsson (bandyspelare) 
 Lena Larsson (politiker) (född 1947), socialdemokrat
Lena Larsson (1882–1967), vissångerska
Lennart Larsson, flera personer
Lennart Larsson (aikidoutövare) (1920–2003)
Lennart Larsson (direktör) (1880–1966), direktör och grosshandlare
Lennart Larsson (fotbollsspelare) (född 1953)
Lennart Larsson (ingenjör) (1918–2007), väg- och vattenbyggnadsingenjör
Lennart Larsson (skidåkare) (1930–2021)
Leon Larson (1883–1922), författare
Lewis Larsson (1881–1958), svenskpalestinsk affärsman med mera
Lill Larsson (1933–2001), skådespelare
Lilly Larson Lund (1902–1992), norsk skådespelare
Linda Larsson (1909–1983), författare, manusförfattare och kläddesigner
Lindy Larsson (född 1974), skådespelare
Linus Larsson (född 1979), journalist och författare
Lisa Larson (född 1931), keramiker
Lisa Larsson (född 1967), operasångare, sopran
Lisa James Larsson (född 1978), svensk-brittisk filmregissör och manusförfattare
Lisbeth Larsson (1949–2021), litteraturvetare, professor
Liss Olof Larsson (1838–1896), bonde och politiker
 Lorentz Larson (1894–1981), litteraturvetare, författare ooh samhällsdebattör
Ludvig Larsson (1860–1933), filolog och läroverkslektor
 Ludvig Larsson (fotbollsspelare) (född 1997), målvakt

M
 Madeleine Larsson, flera personer
 Madeleine Larsson (friidrottare) (född 1981), långdistanslöpare
Madeleine Larsson (politiker) (aktiv 1990–1992), talesman för Sverigedemokraterna
Magnus Larsson, flera personer
Magnus Larsson (tennisspelare) (född 1970)
Magnus Larsson (ämbetsman) (född 1967)
Maj Larsson, flera personer
 Maj Larsson (författare) (1914–1997), författare och politiker, centerpartist
 Maj Larsson (sångerska) (född 1928), sångerska, skådespelare och talpedagog
 Maj-Britt Larsson (1919–2011), textilkonstnär och målare
 Malin Larsson (politiker) (född 1980), socialdemokrat
 Marcus Larson (1825–1864), konstnär
Margareta Larsson (född 1964), politiker, sverigedemokrat
Maria Larsson, flera personer
Maria Larsson (fotograf) (1876–1930)
Maria Larsson (ishockeyspelare) (född 1979)
 Maria Larsson (långdistanslöpare) (född 1994)
Maria Larsson (politiker) (född 1956), kristdemokrat
 Maria Larsson (skolledare)  (1850–1935)
 Maria Bergom Larsson (född 1942), författare, lärare och litteraturkritiker
Markus Larsson, flera personer
Markus Larsson (alpin skidåkare) (född 1979)
Markus Larsson (styrkelyftare) 
Martha Larsson (1908–1993), poet och journalist
Martin Larsson, flera personer
 Martin Larson (född 1967), tonsättare
 Martin Larsson (1901–1982), målare
 Martin Larsson (e-sportare) (född 1996)
Martin Larsson (längdåkare) (född 1979)
Martin Larsson (manusförfattare) (född 1974), regissör och manusförfattare för film och Tv
Martin Larsson (politiker) (1910–1985), möbelsnickare och politiker, folkpartist
Martin Q Larsson (född 1968), tonsättare och musiker
 Mary Larsson (född 1960), ultradistanslöpare
Mathias Larsson (född 1973), innebandyspelare
Mats Larsson, flera personer
Mats Larsson (arkeolog) (född 1951), professor
Mats Larsson (fysiker) (född 1953), molekylfysiker
Mats Larsson (författare) (född 1945), författare och översättare
Mats Larsson (journalist) (född 1978), journalist och chefredaktör
Mats Larsson (längdåkare) (född 1980)
Mats Larsson (översättare) (född 1957), språkvetare och översättare
 Matts Bergom Larsson (1908–2003), direktör, organisationsman
Mats G. Larsson (född 1946), arkeolog
Mats J. Larsson (född 1965), journalist
Mats-Arne Larsson (född 1953), författare,dramatiker och teaterregissör
Matti Larsson (född 1967), journalist och chefredaktör
Mattias Larsson (född 1975), rockgitarrist
Mauritz Larsson (1869–1928), uppfinnare, entreprenör och konstnär
May Larsson (född 1940), författare
Mika Larsson (född 1945), journalist och Polen-kännare
 Mikael Larsson (född 1989), politiker, centerpartist
 Mikaela Larsson (född 1985), långdistans- och terränglöpare
 Mimmi Larsson (född 1994), fotbollsspelare
Minna Larsson (1888–1981), skådespelare
Morgan Larsson (född 1970), författare, journalist och programledare
 Morgan Foster Larson (1882–1961), amerikansk politiker, guvernör i New Jersey
Mårten Larsson (1919–2001), arkitekt och skådespelare
 Märta Larsson  (1904–1976), skulptör och målare

N
Nathalie Larsson (född 1984), sportskytt
 Nathan Larson (född 1970), amerikansk musiker, kompositör och författare
Niclas Larsson (född 1990), skådespelare och filmregissör
Niklas Larsson, flera personer
Niklas Larsson (fotograf) (född 1978)
Niklas Larsson (friidrottare) (född 1985), häcklöpare
Niklas Larsson (speedwayförare) 
Niklas Larsson (spelman) (1857–1949), fiolspelman
Nils Larsson, flera personer
 Nils Larsson (arkitekt) (1908–1974)
 Nils Larsson (konstnär)(1872–1914), målare och tecknare
 Nils Larsson (organist) (född 1956), organist, orgelpedagog och improvisationsmusiker
 Nils Larsson (översättare)(född 1945)
Nils Larsson (1907–1971), sångare och musiker, känd som "Lasse Mollby"
Nils Larsson i Dala (1877–1969), svensk författare, utbildningsman och riksdagsman
Nils Larsson i Klagstorp (1870–1952), lantbrukare och politiker
 Nils Larson i Tullus (1822–1896), bonde och politiker, frisinnad
Nils Larsson i Östersund (1894–1953), folkskollärare och politiker, socialdemokrat
Nils David Larsson (1902–1990), kompositör och gitarrist, känd som "Banjo-Lasse"
Nils Theodor Larsson (1900–1987), civilekonom och politiker, centerpartist
Nils-Göran Larsson (född 1959), medicinsk-genetisk forskare, professor
Nina Larsson (född 1976), yrkesofficer och politiker, folkpartist

O
 Ola Larsson (1863–1939), målare, tecknare och skulptör
 Oliver Ekman Larsson (född 1991), ishockeyspelare
Olle Larsson, flera personer
 Olle Larsson (byggentreprenör) (född 1968)
 Olle Larsson (friidrottare) (1913–2003), långdistansöpare
 Olle Larsson (konstnär) (1926–1996), målare
 Olle Larsson (roddare) (1928–1960)
Olof Larsson, flera personer
Olof Larsson (1739–1802), gästgivare och politiker 
 Olof Larsson (död 1571), häradshövding och befallningsman
Olof Larsson (Ångköks-Olle) (1850–1931), gjutare, ångköksföreståndare och politisk kandidat
 Olof Larsson (ärkebiskop) (död 1438)
Olof Larsson i Bratteberg (1848–1902), lantbrukare och politiker, liberal
Olof Larsson i Nasta (1820–1876), lantbrukare och politiker
Olof Larsson i Rödön (1840–1910), hemmansägare och politiker
 Olov Larsson (1911–2002), skulptör och målare
 Oscar Larsson (1880–1979), politiker, socialdemokrat
 Oscar Larsson i Mörtlösa (1851–1931), hemmansägare och politiker
 Osvald Larsson (1915–1973), målare

P
P-A Larsson (född 1943), musiproducent och musiker (trummor)
Patrik Larsson, flera personer
Patrik Larsson (bandyspelare) (född 1972)
Patrik Larsson (komiker) (född 1971), komiker och skådespelare
Peo Larsson, flera personer
Peo Larsson (ishockey), ishockeyspelare och ledare
Peo Larsson (vd) (född 1948), administrativ ledare inom Pingströrelsen
Per Larsson, flera personer
Per Larsson i Fole (1823–1904), lantbrukare och politiker
Per Larsson i Viggetorp (1825–1907), arrendator och politiker
Per Adolf Larsson (1872–1957), lantbrukare, bryolog och politiker, högerman
Per Magnus Larsson (1843–1903), bergsman och politiker
Per-Erik Larsson (1929–2008), längdåkare
Peter Larsson, flera personer
Peter Larsson (fotbollsspelare född 1984)
Peter Larsson (fotbollsspelare) (född 1961)
Peter Larsson (ishockeyspelare) (född 1968)
Peter Larsson (längdåkare) (född 1978)
Peter Larsson (regissör) (född 1979), kortfilmare
Peter Larsson (sångare) (född 1977), gitarrist och sångare
Petra Larsson (född 1988), fotbollsspelare

R
 Richard Larsson, flera personer
 Richard Larsson (frikyrkoledare) (1899–1956)
 Richard Larsson (författare) (1915–2011), författare och bokhandlare
 Rikard Larsson (född 1966), politiker, socialdemokrat
 Riitta Larsson (född 1938), sverigefinsk skribent och redaktör
 Robert Larsson, flera personer
 Robert Larsson (arkitekt) (1908–1981)
 Robert Larsson (konstnär) (född 1938), skulptör och målare
 Robert Larsson (målare) (1861–1936)
 Robert Larsson (programledare) (född 1983), senare med efternamnet Frank
 Robert Larsson (redaktör) (1885–1956), skriftställare och redaktör
 Roger Larsson (född 1935), evangelist och författare
 Roland Larsson (född 1940), politiker, socialdemokrat
 Roland Larsson (centerpartist) (född 1939), politiker, centerpartist
 Rolf Larsson, flera personer
 Rolf Larsson (musiker) (1918–1991), jazzpianist, kompositör och musikarrangör
 Rolf Larsson (skådespelare) (1938–2001), skådespelare och regissör
 Rune Larsson, flera personer
 Rune Larsson (militär) (född 1920), officer
 Rune Larsson (friidrottare) (1924–2016), friidrottare, häcklöpare
 Rune Larsson (musiker) (född 1924), violinist och dirigent
 Rune Larsson (långdistanslöpare) (född 1956), ultradistanslöpare, äventyrare och föreläsare
 Rune Larsson (jordbruksforskare) (född 1923), professor i växtlära vid Sveriges lantbruksuniversitet

S
 S Anders Larsson (född 1951), kommunalpolitiker i Vänersborg, socialdemokrat
 Salomon Larson (1815–1881), bruksägare och politiker
 Sam Larsson (fotbollsspelare) (född 1993)
 Sam Larsson (politiker) (1883–1945), ämbetsman och politiker, folkpartist
 Sara Larsson, flera personer
 Sara Larsson (fotbollsspelare) (född 1979), fotbollsspelare
 Sara Larsson (politiker) (född 1977), landstings- och sametingspolitiker
Sebastian Larsson (född 1985), fotbollsspelare
 Siddhartha Sebastian Larsson (född 1981), författare och poet
Sigfrid Larsson i Svalöv (1894–1980), rektor och politiker, centerpartist
 Sigrid Larsson (1908–1960),  textilkonstnär, målare och teckningslärare
Sigvard Larsson (1913–2000), företagare och politiker, folkpartist
Siv Larsson (1928–2012), sångerska och skådespelare
Siv Larsson (friidrottare) (född 1939), långdistanslöpare
Sixten Larsson (1918–1995), friidrottare, häcklöpare
Sixten Larsson (ämbetsman) (1905–1995)
Sofia Larsson (född 1988), friidrottare, diskuskastare
Sofie Larsson (född 1990), sångerska
 Sonia Larsson (1923–1999), målare
Sonja Larsson (född 1955), bildkonstnär
 Staffan Larsson, flera personer
 Staffan Larsson (författare) (1927–1994), författare, poet och litteraturkritiker
 Staffan Larsson (längdåkare) (född 1970), längdskidåkare
Stanley Larsson (1953–2007), rockkmusiker
Stefan Larsson, flera personer
 Stefan Larsson (fotbollsspelare) (född 1983)
 Stefan Larsson (inredare) (född 1982)
 Stefan Larsson (ishockeyspelare) (född 1965)
 Stefan Larsson (regissör) (född 1964), skådespelare, regissör och manusförfattare
 Stefan Muraeus Larsson (omkring 1600–1675), kyrkoherde, antagen psalmöversätare
 Sten Larson (1914–1999), jurist och ämbetsman
 Sten Larson (konstnär) (1908–1999), konstnär och ornitolog
Sten Larsson (1912–1986), skådespelare och regissör
Stig Larsson, flera personer
Stieg Larsson (1954–2004), författare
 Stig Larsson (författare) (född 1955), författare, regissör och kritiker
 Stig Larsson (generaldirektör) (1931–2020), koncernchef för SJ
 Stig Larsson (matematiker) (född 1952), professor i tillämpad matematik
 Stig Larsson (professor) (född 1943), samhällsforskare
 Stiko Per Larsson (född 1978), låtskrivare och artist
Sune Larsson (född 1930), längdåkare
 Susanna Larsson (född 1979), epidemiolog
 Susanne Larsson (född 1982), gokartförare
Svea Larson (1907–1989), mecenat
Sven Larsson, flera personer
 Sven Larson (1905–2004),redaktör och psalmförfattare
 Sven Larsson (företagare) (1844–1907)
 Sven Larsson (1893–1976), oftalmolog
 Sven Larsson (politiker) (1883–1955), politiker, socialdemokrat
 Sven Olof ”Esso” Larsson (född 1938), friidrottare, löpare
Sven-Agne Larsson (1925–2006), fotbollsspelare och tränare
Sven-Erik Larsson (1913–1998), journalist
Sven-Gunnar Larsson (född 1940), fotbollsspelare
Svening Alfred Larsson (1856–1933), lantbrukare och politiker, högerman
Sverre Larsson (1928–2017), direktör, tidningschef och författare
Sören Larsson (1953–2007), kommunalpolitiker i Hallsberg, socialdemokrat
Sören Larsson (journalist) (1925–2022), journalist och författare

T
Tage Larsson (1905–1998), matematiker och försäkringsdirektör 
Theodor Larsson (1880–1937), bokdkomiker och visdikater, känd som "Skånska Lasse"
Theresia Larsson (född 1961), karateutövare
Thomas Larsson (född 1957), konstnär
Thomas Larsson (fotbollsspelare) (född 1955)
Thorbjörn Larsson (1945–2022), chefredaktör
Thorsten Larsson (1913–1996), lantbrukare och politiker, centerpartist 
Tomas Larsson (född 1944), lärare och musiker
Tomas Larsson (ishockeyspelare) (född 1988)
Tommy Larsson (född 1951), fotbollsspelare
 Tora Larsson (1891–1919), simhoppare
Tore Larsson (1919–1995), affärsman och hästuppfödare
Torgny Larsson, flera personer
Torgny Larsson (konstnär) (född 1957), skulptör
Torgny Larsson (politiker) (född 1938), socialdemokrat
 Torild Larsson (1917–1999), båtkonstruktör och varvsägare
Torsten Larsson (född 1966), musiker och musikproducent
Tuve Larsson (1765–1836), riksdagsman i bondeståndet

U
 Ulf Larsson (olika betydelser)
 Ulf Larsson (ämbetsman) (1935–2017), statssekreterare, ämbetsman, socialdemokrat
 Ulf Larsson (företagsledare inom nöjesbranschen) (född 1954), VD inom upplevelseindustrin
 Ulf Larsson (1956–2009), skådespelare, komiker, regissör, teaterdirektör
 Ulf Larsson (företagsledare) (född 1962), företagsledare
 Ulf Larsson (teknikhistoriker) (född 1965), teknikhistoriker
Ulla-Britta Larsson (född 1928), politiker, centerpartist
 Ulrika Barklund Larsson
Uno Larson (1882–1970), bergsingenjör
Uno Larsson (1893–1961), statistskådespelare, fotograf, biografmaskinist

V
Vanja Larsson (född 1945), politiker, vänsterpartist
Viktor Larsson, flera personer
Viktor Larsson (1869–1950) (1869–1950), socialdemokratisk riksdagsledamot och statsråd
Viktor Larsson i Halmstad (1863–1908), publicist och politiker, liberal
Vilgot Larsson (född 1932), ishockeyspelare
 Virginia Larsson (1844–1893), målare

W
Walter Larsson (1910–1967), musiker, kompositör och orkesterledare
Welam Larsson Zeppenfeldt (1679–1750), bergsman och riksdagsman
William Larsson (1873–1926), skådespelare och filmregissör
Wive Larsson (1925–2007), målare och skulptör
Wolrath Larsson (1910–1997), jurist

Y
Yasmine Larsson (född 1988), politiker, socialdemokrat
Yngve Larsson (1881–1977), statsvetare, politiker, borgarråd, socialdemokrat, senare folkpartist
Yngve Larsson (professor) (1917–2014), barnläkare, professor i pediatrik
Yvonne Larsson (född 1958), konstnär
Yvonne T. Larsson (född 1952), skulptör och målare

Z
Zakarias Larsson (1828–1901), ingenjör och politiker
Zara Larsson (född 1997), sångerska
Zenia Larsson (1922–2007), författare och skulptör

Å
Åke Larsson, flera personer
 Åke Larson (1936–2009), byggföretagare och entreprenör
 Åke Larsson (fotbollsspelare) (1931–2017), fotbollsspelare
 Åke Larsson (konstnär)(1913–1995), målarmästare och målare
 Åke Larsson (politiker) (1910–2000), arbetsförmedlare och politiker, socialdemokrat
Åsa Larsson (född 1966), författare
Åsa Larsson (konstnär) (född 1968)

Fiktiva personer 
 Gunvald Larsson

Se även 

 Lasson
 Larsen

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn